У списку подано види ссавців, зафіксованих на території Саудівської Аравії. 

Із 88 зазначених у таблиці видів 1 зниклий, 2 перебувають під загрозою зникнення, 8 є уразливими, 6 перебувають у близькому до уразливого стані.

Наступні теги використано для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Саудівська Аравія
Ссавці Саудівської Аравії
Списки:Саудівська Аравія